Флаг Военно-воздушных сил Российской Федерации (аэродромный флаг ВВС России) — аэродромный флаг авиационных отрядов и соединений ВС России.

Флаг Военно-воздушных сил утверждён приказом Министра обороны Российской Федерации № 160 «О флаге Военно-воздушных сил», от 26 мая 2004 года.

Описание флага 
«Флаг Военно-воздушных сил представляет собой прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета. В центре полотнища — изображение перекрещённых серебряных пропеллера и зенитной пушки на серебряных парящих крыльях.

Из центра полотнища к углам и кромкам расходятся 14 расширяющихся жёлтых лучей, ширина каждого из которых у кромок флага составляет 1/12 его длины.

Четыре луча направлены в углы полотнища, два — к серединам верхней и нижней кромок полотнища, а остальные — равномерно распределены в промежутках между ними.

Отношение ширины флага к его длине — 2:3. Отношение ширины размаха крыльев к длине флага — 1:2».

Символика флага 
Пропеллер и зенитная пушка указывают на произошедшее 1 октября 1999 года слияние Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО).

Флаг ВВС СССР 
Флаг утверждён ЦИК и СНК СССР в 1924 году как аэродромный флаг авиационных отрядов и соединений. Постановлением СМ СССР от 15 мая 1967 года утверждён официальным флагом ВВС СССР. Постановлением Совета Министров СССР № 752, от 3 сентября 1980 года, были утверждены описание и рисунок флага Военно-воздушных сил СССР.

Описание флага Военно-воздушных сил СССРФлаг Военно-воздушных сил СССР представляет собой прямоугольное голубое полотнище, отношение ширины к длине 2:3, с золотой бахромой на свободной короткой стороне.

На центральной поперечной оси, на расстоянии одной трети её от верхней кромки флага — жёлтый круг (солнце), внутри которого — красная пятиконечная звезда, обращённая одним концом вверх и имеющая в центре перекрещённые жёлтые серп и молот. Круг имеет диаметр, равный одной четверти ширины флага, звезда — радиус, равный 2/3 радиуса круга.

От жёлтого круга к углам и кромкам флага расположены 14 расходящихся жёлтых лучей, ширина которых у круга равна 1/24, а у кромок — 1/12 ширины флага. Расположение лучей: 4 — к углам флага, 2 — по поперечной его оси, 2 — по направлению, параллельному горизонтальной оси, и остальные — в промежутках между ними.

В центре флага расположены: кольцо пропеллера (радиус 1/16 поперечной оси и ширина в половину своего радиуса) чёрного цвета и пропеллер того же цвета в горизонтальном положении с концами лопастей на расстоянии 1/6 центральной оси в обе стороны от центра флага. Наибольшая ширина лопасти — 3/4 радиуса кольца. Красная звезда поддерживается крыльями, опирающимися на кольцо пропеллера и распростёртыми на одинаковое расстояние от главной поперечной оси. Размах крыльев — 7 радиусов жёлтого круга; промежуток между крыльями (место упора звезды) равен одному радиусу круга.

В соответствии с Постановлением СМ СССР, от 15 мая 1967 года, Флаг ВВС поднимался (выставлялся) в следующих случаях:
 в дни государственных и революционных праздников;
 в День Советской Армии и Военно-Морского Флота;
 в День Воздушного Флота СССР;
 в дни годовых праздников, установленных частям и соединениям в ознаменование дня их сформирования;
 на аэродромах во время производства полётов.

Похожие флаги 
Флаг Македонии имеет схожесть

См. также 
 Военно-морской флаг России
 Список флагов Вооружённых Сил России
 Военный флаг

Примечания 

Военные флаги России
Флаги с изображением крыла
Флаги с изображением пушки